Елизаветград — топоним.

 Елизаветград — село, Табунский район, Алтайский край, Россия
 Елизаветград — название города Кропивницкий до 1924 года, Украина